Miejscowości w USA:
 Rowland – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson
Gminy w USA:
 Rowland (ang. Rowland Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson
W Wielkiej Brytanii:
 Rowland – wieś w Anglii, w hrabstwie Derbyshire 
 Nymet Rowland – wieś w Anglii, w hrabstwie Devon
Osoby o nazwisku Rowland:
 Frank Sherwood Rowland (1927–2012) – amerykański chemik, laureat Nagrody Nobla 
 Geoffrey Rowland – baliw wyspy Guernsey od 15 czerwca 2005
 Henry Augustus Rowland (1848–1901) – fizyk amerykański
 James Rowland (1922–1999) – australijski wojskowy i działacz społeczny
 Kelly Rowland (ur. 1981) – amerykańska wokalistka
 Marcus Rowland (ur. 1990) – amerykański lekkoatleta, sprinter 
 Mark Rowland – brytyjski lekkoatleta 
 Oliver Rowland (ur. 1992) – brytyjski kierowca wyścigowy
 Richard Rowland (1880–1947) – amerykański producent filmowy
 Rodney Rowland (ur. 1964) – amerykański aktor telewizyjny i filmowy

Inne:
 (10557) Rowland (1993 RL5) – planetoida